Ли́ния M2 — название второй линий метро (от линия метро-2) в ряде городов и стран.

 Линия M2 — вторая линия Будапештского метрополитена.
 Линия M2 — линия Бухарестского метрополитена, Румыния.
 Линия M2 — линия Копенгагенского метрополитена, Дания.
 Линия М2 — линия метрополитена Лозанны, Швейцария.
 Линия М2 — скоростная линия Мадридского трамвая (Metro Ligero), Испания.
 Линия М2 — линия Миланского метрополитена, Италия.
 Линия М2 — обозначение Московско-Петроградской линии на схемах Петербургского метрополитена.